Voici la liste des joueurs ayant portés le maillot de l'AC Ajaccio lors des périodes professionnelles du club : 1965-1974 et depuis 

Total = nombre de matchs officiels disputés avec l'AC Ajaccio en Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 ¹: nationalité sportive ; certains joueurs possèdent plusieurs nationalités, mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale A



Ajaccio AC